Denumirea de Bogdanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bogdanovo, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Bogdanovo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.